Појам Никољск може да се односи на:
Никољск (Вологдска област),
Никољск (Пензенска област),